The Take Off And Landing Of Everything — шестой студийный альбом британской группы Elbow, выпущенный 10 марта 2014.


Описание 
Выпуск альбома предварял сингл «New York Morning», вышедший 27 января 2014. На песню был снят видеоклип.

Альбом был благосклонно принят критиками, на сайте Metacritic он получил средний рейтинг 80 из 100 (на основе 28 рецензий). Многие критики отметили, что после двух коммерчески успешных альбомов группа сделала шаг в новое для себя направление.

Рецензент портала Allmusic полагает, что группа исполняет на альбоме «доступный арт-рок» с «крепкими и мелодичными песнями».  По мнению автора, «The Take Off And Landing Of Everything» это альбом о среднем возрасте, о том периоде, когда человек узнаёт, что «есть рождение, которое сопровождает всякую смерть, радость, которая уравновешивает печаль».

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы на английском языке
Альбомы Elbow
Альбомы Concord Records